Moussy (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Moussy (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Moussy (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France